Велотрек — закрытое или открытое спортивное сооружение кольцевого типа.
 Велотрасса — трасса для занятий велосипедным спортом.

См. также 
 «Оранж Велодром» (или «Велодром») — стадион в Марселе, Франция.
 Велоспорт — вид спорта.
 BMX — вид спорта.